In der Thermodynamik wird der Begriff Reduzierter Druck in zwei unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet:
 als Unterdruck, siehe Vakuum
 als dimensionsloser Quotient von Druck durch kritischen Druck, siehe Reduzierte Größe